Кётель (нем. Köthel) — многозначный термин.

 Кётель (Лауэнбург) — коммуна в Германии , в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Кётель (Штормарн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Кетель, Шарль Огюст (фр. Charles-Auguste Questel; 1807—1888) — французский архитектор.